У-70 — протонный синхротрон на энергию 70 ГэВ, сооружённый в 1967 году в Институте физики высоких энергий, Протвино. На момент сооружения энергия ускорителя была рекордной, до сих пор У-70 — самый высокоэнергетичный ускоритель в России. За разработку и ввод в действие синхротрона У-70 коллектив учёных был удостоен Ленинской премии в 1970 году.

Описание ускорительного комплекса 
Ускоритель был запущен 14 октября 1967 года к 50-й годовщине Октябрьской революции.
Комплекс работает в импульсном режиме. Протоны ускоряются до 30 МэВ в линейном ускорителе УРАЛ-30, и инжектируются в быстроцикличный бустерный синхротрон У-1.5 периметром 100 м, где ускоряются до энергии 1,32 ГэВ, после чего перепускаются в У-70. Далее в течение ~9 с следует цикл ускорения до максимальной энергии 76 ГэВ, и пучок используется для формирования различных вторичных пучков частиц. Система медленного вывода протонного пучка даёт возможность выводить ускоренные протоны равномерно в течение длительного (до 2 с) промежутка времени. Периметр У-70 — около 1,5 км. Фокусирующая структура — типа FODO (сильная фокусировка). Общий вес магнитной системы — свыше 20 000 т.

До 1985 года инжектором в У-70 служил линейный ускоритель И-100 на энергию 100 МэВ.

В середине 1980-х годов были начаты работы по сооружению Ускорительно-накопительного комплекса (УНК) — протон-протонного коллайдера на энергию 3×3 ТэВ. Инжектором в коллайдер должен был стать синхротрон У-70. В связи с распадом СССР и прекращением финансирования проект УНК был свёрнут.

См. также 
 Бугорский, Анатолий Петрович
 Сильная фокусировка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Отделение ускорителя У-70

Ускорители частиц
Институт физики высоких энергий
Проекты ЦНИИПСК
Протвино